Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 3 – trzeci turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 6 – 8 sierpnia 2010 roku. Runda pre-eliminacyjna zaś rozegrana została 24 lipca 2010 roku. Sponsorem tego turnieju była firma Star Xing Pai.

Wzięło w nim udział 164 zawodników.

Podczas tego turnieju, angielski snookerzysta Barry Hawkins w meczu szóstej rundy przeciwko Jamesowi McGouranowi wbił swojego pierwszego w karierze breaka maksymalnego. Był to jednocześnie 74 oficjalny break maksymalny.

W finale Tom Ford pokonał Jacka Lisowski wynikiem 4-0.

Nagrody 
Zwycięzca: £10 000
II miejsce: £5 000

Półfinalista: £2 500
Ćwierćfinalista: £1 500

Ostatnia 16: £1 000
Ostatnia 32: £600
Ostatnia 64: £200

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Sekcja I

Sekcja II

Sekcja III

Sekcja IV

Sekcja V

Sekcja VI

Sekcja VII

Sekcja VIII

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 

  Barry Hawkins 147, 134, 129, 102
  Mark Davis 141, 120, 102
  Ryan Day 141
  Jeff Cundy 141
  Shaun Murphy 140
  Neil Robertson 136
  Robbie Williams 133, 118
  Jamie Cope 130
  Rory McLeod 125
  Ben Harrison 123
  Stuart Bingham 120
  James McBain 118
  Liam Highfield 116
  Stuart Pettman 113, 101, 100
  Andy Hicks 110
  Anthony Hamilton 110
  Stuart Carrington 107
  Dominic Dale 106
  Martin O’Donnell 105
  Mark Selby 104, 101
  Martin Gould 103

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Sheffield
2010 w Anglii

sv:Players Tour Championship 2010/2011#Players Tour Championship 3